Malcolm Macnaughton est un nom pouvant désigner:

 (1925-2016), obstétricien et gynécologue écossais
 (né en 1957), évêque anglican britannique

Voir aussi

Macnaughton, Malcolm